Сандри́н Байи́ (; род. 25 ноября 1979 года, Белле, Рона — Альпы) — французская биатлонистка, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете (2006 и 2010), чемпионка мира 2003 года в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира сезона 2004/05. Одержала 20 побед на этапах Кубка мира, 14 раз была второй и 5 раз третьей.

Завершила карьеру по окончании сезона 2009/2010, в возрасте 30 лет.

Карьера 
Начала заниматься биатлоном в 1995 году, в 15 лет. На этапах Кубка мира дебютировала 9 марта 2000 года в финском Лахти, первую победу одержала в сезоне 2000/2001 в индивидуальной гонке.

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске разделила золотую медаль в преследовании с Мартиной Глагов, а спустя шесть дней стала бронзовым призёром в масс-старте. По итогам сезона заняла шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Самым успешным в карьере Сандрин стал сезон 2004/2005, по итогам которого она завоевала Кубок мира с результатом 847 очков.

На Олимпиаде в Турине завоевала одну медаль — бронзу в эстафете.

В сезоне 2006/2007 была седьмой в общем зачёте, год спустя заняла второе место, проиграв Магдалене Нойнер всего 13 очков.

Личная жизнь 
Имеет двух дочерей: Лили (род. 2011) и Морган (род. 2016).

Награды 
 Офицер ордена «За заслуги» (14 июля 2010 года).
 Кавалер ордена «За заслуги» (24 апреля 2006 года)

Результаты выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

— — гонка не проводилась — спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Российский фан-сайт Сандрин Байи 

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Франции
Лыжники Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Победители Хольменколлена